RSM steht für:
 das internationale Kfz-Kennzeichen für San Marino
 Radioamaterski Sojuz na Makedonija, Amateurfunkverband Nordmazedoniens
 Radsport Manager Pro, ein Computerspiel
 Regel-Saatgut-Mischung
 Reihenschlussmotor
 Religious Order of the Sisters of Mercy
 Renault Samsung Motors, vormaliger Name von Renault Korea Motors
 Resolute Support Mission, eine NATO-Mission in Afghanistan, siehe Resolute Support
 Rotterdam School of Management, siehe Erasmus-Universität Rotterdam#Rotterdam School of Management
 Royal School of Mines
 Royal Society of Medicine, eine britische Ärzteorganisation
 Ruf- und Signalmaschine
 San Marino, Kfz-Nationalitätszeichen
 Sinsheim (Elsenz) Hauptbahnhof (DS100-Code)

R.S.M. steht für:
 Religious Order of the Sisters of Mercy, katholisches Ordensinstitut

rsm steht für:
 Miriwoong Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache der Miriwoong, Aborigines in Kimberley (Australien), Western Australia

Abkürzung